Šimunović (eingedeutscht auch Simunovic) ist der Familienname folgender Personen:

 Dinko Šimunović (1873–1933), jugoslawischer Schriftsteller
 Jozo Šimunović (* 1994), kroatischer Fußballspieler
 Petar Šimunović (1933–2014), jugoslawischer bzw. kroatischer Linguist
 Renato Simunovic, bekannt als RIN (* 1994), deutscher Rapper
 Tamara Simunovic (* 1973), deutsche Schauspielerin